Propolydesmus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1895. Propolydesmus ingår i familjen plattdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattdubbelfotingar
Propolydesmus